Prima Lega 1985-1986 – torneo di calcio femminile
 Prima Lega 1985-1986 – torneo di calcio maschile